Місцевості
 Лозівка — місцевість у Борисполі, Київська область

Села:
 Лозівка — Вінницька область, Хмільницький район, колишній (до 2020 року) Козятинський район
 Лозівка — Полтавська область, Полтавський район
 Лозівка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район
 Лозівка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район